

Lokalizacje 
 Świnki – wieś w województwie kujawsko–pomorskim, w powiecie radziejowskim, w gminie Topólka 
 Świnki – wieś w województwie lubelskim, w powiecie janowskim, w gminie Modliborzyce
 Świnki – mała osada śródleśna w Polsce położona w województwie lubuskim, w powiecie strzelecko-drezdeneckim, w gminie Dobiegniew
 Świnki – dawna nazwa Karolówki, obecnie w granicach Zamościa

Pozostałe 
 Świnki – polsko-niemiecki film dramatyczny z roku 2009 w reżyserii Roberta Glińskiego

Linki zewnętrzne

Zobacz też 
 Świnka